Софи́я Ви́кторовна Поляко́ва () — советский и российский филолог-классик, византинист, переводчица на русский ряда сочинений древнегреческих и византийских авторов. Известна также как исследовательница творчества Софии Парнок. В 1938 году окончила кафедру классической филологии ЛГУ, впоследствии всю жизнь работала на этой же кафедре (доцент с 1948 года).

Избранная библиография 
 Византийские хроники X в. М., 1959.
 Элиан, Клавдий. Пёстрые рассказы / Пер., авт. ст., примеч. С. В. Полякова, отв. ред. В. В. Струве ; РАН. — Репринт. воспроизведение текста изд. 1964 г. — М.: Ладомир : Наука, 1995.
 Ксенофонт Эфесский. Повесть о Габрокоме и Антии. / Пер. С. Поляковой, И. Феленковской, вступ. ст. и примеч. С. Поляковой. М., Гослитиздат. 1956.
 Средневековые латинские новеллы XIII в. / П. Альфонса; сост., пер., коммент. С. В. Полякова, ред. А. И. Доватур; АН СССР. — Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1980
 Византийский сатирический диалог / АН СССР ; примеч. С. В. Полякова; сост. С. В. Полякова; отв. ред. Я. Н. Любарский. — Л.: Наука, 1986.
 Жития византийских святых СПб., 1995.
 Византийские легенды / сост. С. В. Полякова, худож. А. Г. Серебренников. — М.: Ладомир, 1994 (оригинал 1972)
 Византийская любовная проза / РАН ; Ред. Ю. А. Михайлов, Пер. [с греч.] С. В. Полякова. — М.: Ладомир : Наука, 1995 (оригинал 1965)

Литература 
 Любарский Я. Н. София Викторовна Полякова (некролог) // Византийский временник. Т. 56 (81). 1995. С. 373—374
 Поляковская М. А. Византия, византийцы, византинисты. — Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2003

Ссылки 
 Статья на сайте «Биографика СПбГУ»
 Две Софии

Византинисты
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Переводчики с древнегреческого языка
Переводчики России
Переводчики СССР
Кандидаты филологических наук